Le paradis est le lieu de séjour où, dans les différentes traditions, les âmes se retrouvent après la mort.

Arts

Architecture 
 Chapelle du Paradis, chapelle située à Pommerit-le-Vicomte dans le département des Côtes-d'Armor
 Fontaine de Paradis, ancienne fontaine de Paris
 Moulin Paradis, moulins à eau situés à Kamouraska du Québec au Canada
 Porte du Paradis, nom de la porte d'honneur située à l'est du baptistère de Florence

Cinéma 
 Paradis, film canadien de Stuart Gillard (1982) ;
 Le Paradis, film documentaire d'Alain Cavalier (2014) ;
 Paradis, film russe de Andreï Kontchalovski (2016).

 Paradis : Amour, film autrichien de Ulrich Seidl (2012) ;
 Paradis : Foi, film autrichien de Ulrich Seidl (2012) ;
 Paradis : Espoir, film autrichien d'Ulrich Seidl (2013) ;
 La Dame du Paradis (The Lady of Heaven), film britannique (2021).

Littérature 
 Paradis, troisième partie de la Divine Comédie de Dante Alighieri (1321) ;
 Paradis, un roman du prix Nobel de littérature Toni Morrison (1998) ;
 Paradis, un roman du prix Nobel de littérature Abdulrazak Gurnah (1994) ;
 Le Paradis, roman d’Hervé Guibert (1992).

Musique 
 Paradis, chanson de Jacques Duvall et interprétée par Alain Chamfort (1981) ;
 Paradis est un groupe de musique électronique originaire de Paris formé en 2011 ;
 Paradis, chanson d'Orelsan (2017).

Théâtre 
 Le Paradis, dernier étage d'une salle de théâtre

Botanique 
 Pommier Paradis, nom vernaculaire d'une variété de pommier (Malus pumila)

Entreprises 
 Paradis Films, société de production audiovisuelle française

Patronyme 

 Alysson Paradis (1984-), actrice française ;
 Boniface Paradis (1751-1823), magistrat et homme politique français ;
 Christian Paradis (1974-), avocat et homme politique québécois ;
 Claude Paradis (1960-), poète québécois ;
 Daniel Paradis (1972-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Denis Paradis (1949-), avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Fernand Paradis (), éducateur, administrateur et philanthrope de la Ville de Québec ;
 François Paradis (1957), animateur de télévision et de radio et homme politique québécois ;
 François-Augustin de Paradis de Moncrif (1687-1770), écrivain et poète français ;
 François-Xavier Paradis (1844-1910), agriculteur, marchand et homme politique québécois ;
 Gérard Paradis (1921-2013), ténor et acteur québécois ;
 Ghislaine Paradis (1948-), actrice québécoise ;
 Henri Paradis (1861-1940), clarinettiste et compositeur français ;
 Jean Michel de Venture de Paradis (1739-1799), orientaliste français ;
 Jean-Baptiste Boyer de Paradis (1693-1768), médecin français ;
 Joseph Paradis (1741-1824), général de brigade français ;
 Laurent Paradis (), homme politique québécois ;
 Louis Paradis (1959-), scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée ;
 Manuel Osborne-Paradis (1984-), skieur alpin canadien ;
 Maria Theresia von Paradis (1759-1824), interprète et compositrice autrichienne ;
 Marie Paradis (1778-), première femme au sommet du mont Blanc ;
 Marie-Léonie Paradis (1840-1912), religieuse et éducatrice canadienne ;
 Pascale Paradis (1966-), joueuse de tennis française ;
 Paul Paradis (début du  1549), professeur du Collège royal ;
 
 Philippe Paradis (1974-), musicien français ;
 Philippe Paradis (1991-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Pierre Paradis (1950-), homme politique québécois ;
 Suzanne Paradis (1936-), écrivaine québécoise ;
 Vanessa Paradis (1972-), chanteuse et actrice française.

Toponymes et odonymes 

 Paradis, village de la commune d'Aywaille ;
 Paradis, village de Rekkem ;
 Paradis, station en service du Métro léger de Charleroi (Belgique) ;
 Rue Paradis, voie de la ville de Liège ;

 Paradis Bay, lieu non organisé de Timiskaming, Ontario ;
 Paradis, lieu non organisé de la ville de Senneterre, MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, Québec ;
 Paradis, zone géographique de la municipalité Eeyou Istchee Baie-James, Québec ;
 Val-Paradis, lieu non organisé de la municipalité Eeyou Istchee Baie-James, Québec ;
 Lac-Paradis, Mont-Laurier, MRC Antoine-Labelle, Québec ;
 Village-Paradis, lieu non organisé, Dolbeau-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec ;
 Lac Paradis, Nipissing, Ontario ;
 Pointe Paradis, dans Pointe-Lebel, Manicouagan, Côte-Nord, Québec ;
 Rivière François-Paradis, un cours d'eau du versant de la rivière Betsiamites, dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Rivière Paradis, un cours d'eau du territoire non organisé de rivière-aux-Outardes, dans Manicouagan, Côte-Nord, au Québec ;

 Lac du Paradis, lac de cratère sur la frontière entre la Chine et la Corée du Nord ;

 Paradis, communauté non-incorporée de l'État américain de la Louisiane ;

 Cité Paradis, voie publique parisienne ; 
 Gouffre du Paradis, cavité située dans la commune de Trépot dans le département français du Doubs ;
 Lac Paradis, lac situé dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 Ligne Paradis, bourg du territoire communal de Saint-Pierre de La Réunion ;
 Pic Paradis, montagne de Saint-Martin ;
 Rue de Paradis, voie parisienne ;
 Rue de Paradis-au-Marais, ancienne rue de Paris ;
 Rue Paradis, voie de la ville de Marseille ;

  ;

 Gare de Paradis, halte ferroviaire de la ligne de Jær située dans la commune de Stavanger (Norvège).

Viniculture 
 Paradis, (vin bourru), nom utilisé dans le vignoble du Beaujolais pour désigner le vin sorti du pressoir
 Paradis, nom désignant le lieu (chai ou cave) où sont conservées les eaux-de-vie les plus anciennes d'une maison de Cognac ou d'Armagnac

Beaux-Arts 
 Le Paradis désigne le local où sont entreposés les modèles de statues - généralement en plâtre - qui seront éditées en fonte de fer ou en bronze par les fonderies d'art. L'appellation vient du fait que dans les lieux de stockage, les statues religieuses sont les plus nombreuses (souvent parce que les autres genres ont été volés): Vierges, Christs, saints et saintes. Les principaux paradis sont en Haute-Marne Sommevoire, Dommartin-le-Franc, et en Meuse Ecurey.

Voir aussi 
 Paradis fiscal, territoire sans fiscalité ou à fiscalité très basse
 Paradis financier, pays pratiquant un fort secret bancaire
 Paradis judiciaire, territoire échappant aux lois, notamment pénales

 
 
 

Homonymie de monument
Patronyme français
Patronyme canadien
Patronyme québécois